Piero Ricci (calciatore 1923), calciatore attivo con il Vigevano negli anni 1940
Piero Ricci (calciatore 1922), calciatore attivo con il Pescara negli anni 1940